Steiner Pál (1879–1959) az első erdélyi urológus.
 Steiner Pál (1953–) politikus